Grand Prix de l'ACF peut désigner :
 le Grand Prix automobile de France, officiellement appelé « Grand Prix de l'ACF » jusqu'en 1967 ;
 le Grand Prix ACF Autotech, appelé Grand Prix ACF de la Startup Automobile en 2018 et 2019, un concours récompensant les nouvelles entreprises les plus innovantes organisé par l'Automobile Club de France (ACF).